William Wendell (Billy) Gilman III (24 de maio de 1988) é um cantor de música country estadunidense. 
Em 2000, aos 12 anos de idade, ele estreou com o álbum "One Voice", se tornando o mais jovem  cantor na música country. Um álbum com mesmo nome foi lançado mais tarde, no mesmo ano. Ganhou 2 discos platina único nos Estados Unidos. Em seguida gravou um álbum" de Natal "Classic Christmas" e "Dare to Dream", chegando ao disco de ouro.Em 2001 cantou a música Ben no especial Michael Jackson 30th anniversary celebration, homenageando o rei do pop. Ele saiu da lista assinou contrato com a Epic Image Entertainment, em 2005, lançando tudo e muito mais. Em 2006, ele lançou o auto-intitulado Billy Gilman. Em 2016 participou do programa The Voice da NBC, no Team Adam. Cantou sucessos e conseguiu chegar a final.

Cantores dos Estados Unidos